Никола́й Парме́нович Марко́вич (1869 — после 1917) — глуховский уездный предводитель дворянства, член IV Государственной думы от Черниговской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Черниговской губернии. Землевладелец Черниговской, Курской и Орловской губерний (1470 десятин).

Высшее образование получил в Харьковском университете по юридическому факультету, который окончил в 1894 году с дипломом 1-й степени.

По окончании университета посвятил себя общественной деятельности. Избирался почетным мировым судьей по Глуховскому уезду (с 1894), гласным Глуховского уездного и Черниговского губернского земских собраний. В 1899 году был назначен земским начальником 4-го участка Глуховского уезда, в каковой должности находился до 1906 года, когда был избран глуховским уездным предводителем дворянства. В последней должности оставался до революции 1917 года.

Кроме того, состоял председательствующим директором Глуховского тюремного комитета (с 1899), членом губернской земской ревизионной комиссии (с 1901) и членом от земства в правительственной оценочной комиссии (с 1904). Дослужился до чина надворного советника (1906), состоял в придворном звании камер-юнкера. Из наград имел ордена св. Анны 2-й и 3-й степени, св. Станислава 2-й степени, а также медали в память царствования Александра III и 300-летия царствования дома Романовых.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Черниговской губернии. Входил во фракцию центра, а с 1915 — и в Прогрессивный блок. Состоя членом комиссий: по запросам, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по местному самоуправлению, по направлению законодательных предположений и земельной.

В 1913 году хлопотал о разрешении вернуться в Россию для  Михаила Трофименко (1885—после 1913), сына коллеги  по Черниговскому земству, депутата Государственной думы II созыва П. А. Трофименко. В январе 1908 года Михаил Трофименко участвовал в похищении с целью выкупа Богдана Юзбашева, сына состоятельного тифлисца, деньги преназначались для революционных целей. Будучи привлечённым к уголовной ответственности он сумел скрыться за границей. Хлопоты окончались безрезультатно. 

В Первую мировую войну состоял уполномоченным Главного комитета Всероссийского земского и городского союзов по снабжению армии в Южном районе (1916).

Судьба после 1917 года неизвестна. Был женат, имел двоих сыновей.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1914 года (исправлен по 1 января). Ч. II. — СПб., 1914. — С. 785.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Примечания 

Николай Парменович
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета
Глуховские уездные предводители дворянства
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва